Frederikshavn Ishockey Klub er en dansk ishockeyklub, der spiller sine hjemmekampe i Iscenter Nord i Frederikshavn. Klubben blev stiftet den 6. maj 1965, hvor ishockeyafdelingen i Frederikshavn Skøjteforening blev udskilt som en selvstændig forening, og klubbens farver er hvid, blå og rød, oprindeligt inspireret af USA's ishockeylandshold.

Klubben har vundet danmarksmesterskabet i ishockey to gange og pokalturneringen to gange.

Den rykkede op i 1. division, der dengang var den bedste danske række, for første gang i 1973, men holdet etablerede sig først som fast 1. divisions-hold efter oprykningen i 1980. Frederikshavn IK vandt DM-medaljer for første gang i sæsonen 1985-86, hvor det blev til bronze, og i 1989 vandt klubben sit første danmarksmesterskab. Klubbens andet og hidtil sidste DM-guld blev vundet 11 år senere i 2000.

Klubbens professionelle eliteoverbygning har siden 2005 været udskilt i et særligt selskab, Elite Nord Frederikshavn A/S, og holdet i Metal Ligen optræder under navnet Frederikshavn White Hawks. Holdet har under dette navn vundet DM-medaljer syv gange, herunder fem sæsoner i træk fra 2013 til 2017.

Største resultater

Nationale turneringer 

DM i ishockey
  Guld (2): 1988-89, 1999-2000 (som Frederikshavn IK).
  Sølv (4): 1998-99 (som Frederikshavn IK), 2007-08, 2010-11, 2012-13 (som Frederikshavn White Hawks).
  Bronze (8): 1985-86, 1989-90, 1997-98, 2004-05 (som Frederikshavn IK), 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 (som Frederikshavn White Hawks).

Pokalturneringen
  Pokalvinder (2): 1998-99, 2001-02 (som Frederikshavn IK).
  Pokalfinalist (4): 1999-2000, 2003-04 (som Frederikshavn IK), 2012-13, 2015-16 (som Frederikshavn White Hawks).

Historie

Isstadion 

Fiskeeksportørerne Hans og Ib Larsen var idepersonerne bag opførelsen af et isstadion i Frederikshavn. De to brødre drev i mange år firmaet I.A. Larsen A/S, som havde flere frostrum fra og tætte forbindelser til Brdr. Gram A/S, der havde opført isstadioner i Gladsaxe og Vojens. Og i foråret 1963 præsenterede de sammen med de øvrige initiativtagere planerne for et kombineret idrætsanlæg med isstadion og svømmehal for Frederikshavn Kommune, der viste stor interesse for projektet, og som stillede et areal på 23.000 m2 i Bangsbostrand for foden af Pikkerbakkerne til rådighed, ligesom Dansk Idræts-Forbund støttede projektet med et rentefrit lån på 100.000 kr.

Kort efter stiftedes Frederikshavn Svømmehal og Isstadion A/S med aktiekapital på 250.000 kr., hvor I.A. Larsen A/S var den største investor med et indskud på 50.000 kr., og i april 1964 tog man det første spadestik til isstadionet. Oprindeligt skulle skøjtebanen have været færdig i oktober 1964, men indvielsen måtte på grund af uforudsete vanskeligheder udsættes til den 5. december, og det blev Danmarks sjette kunstfrosne isbane - og den første i Nordjylland.

Skøjteforeningen stiftes 

I løbet af året var Frederikshavn Skøjteforening (FSF) blevet stiftet, og den 29. august 1964 var der orienteringsmøde på Hoffmanns Hotel omkring muligheden for at oprette et ishockeyhold i skøjteforeningen. Og allerede tre dage senere, kunne man i Jyllands-Posten læse, at de private initiativtagere bag Frederikshavn Svømmehal og Isstadion A/S havde givet skøjteforeningen et lån på 10.000 kr. til indkøb af ishockeydragter og -udstyr til 15 spillere. Det blev besluttet, at klubbens farver skulle være de samme som USA's ishockeylandsholds, dvs. hvide trøjer med blå og røde dekoraktionsstriber samt blå benklæder.

Den første træning for foreningens ishockeyhold fandt sted i september 1964 på Søfartsskolen under ledelse af finnen Aarvo Tuurunen, der var bosat i Frederikshavn, og som tidligere havde spillet ishockey i Trollhättan i Sverige. Man fik også hjælp af den danske landstræner, Aake Wilhelmsson, der kom på besøg i Frederikshavn for at instruere spillerne. Klubben havde tilmeldt et hold i 2. division vest, da man havde fået lovning på, at isstadionet ville være færdigt den 1. oktober, men da tidsplanen som nævnt ikke holdt, måtte man de første par måneder køre til Vojens for at træne på kunstis. Da Tuurunen trak sig som træner for at deltage som spiller, fik klubben hyret Kenneth Falkmann fra Göteborg som erstatning.

1964-65: Den første sæson 

Den 24. november 1964 debuterede FSF i 2. division vest. Holdet havde inden debuten ikke engang spillet en træningskamp, så det var holdets første kamp nogensinde, og som ventet endte det med kæmpe nederlag. De et år mere rutinerede spillere fra Vojens IK, der selv havde debuteret den foregående sæson, vandt med 34-0 på Vojens Isstadion, og frederikshavnerne havde kun tre skud på mål. Til klubbens første kamp stillede Frederikshavn Skøjteforening med følgende spillere: 
 Målmænd: Svend Sørensen og Henning Jensen.
 Backs: Mogens Vang Madsen, Jonny Offersøy Nielsen, Thomas P. Thomsen og Carsten Nielsen.
 Forwards: Ole Thomsen, Bjarne Haugaard, Niels Bagnkop, Ole Olsen, Claus Nielsen, Søren Hansen, Knud Heintzelmann, Hans W. Hansen, Poul Jensen og Erik Jensen.
 Reserve: Erik Petersen.

I ugen op til den officielle indvielse af Frederikshavn Isstadion den 5. december 1964 havde ishockeyspillerne fået lov til at træne på den nye isflade, og den 6. december spillede klubben sin første hjemmekamp nogensinde, da den fik besøg af Silkeborg Skøjteløberforening, der tilføjede vendelboerne deres andet nederlag. Men der var fremgang at spore, for denne gang tabte frederikshavnerne "kun" med 20-0. Klubbens første mål nogensinde blev scoret af Hans W. Hansen, der scorede det historiske mål som en reducering til 1-8 i nederlaget på 1-10 til Viborg IK i klubbens tredje kamp, der blev spillet hjemme på Frederikshavn Isstadion den 20. december. Derefter fulgte yderligere tre hæderlige nederlag til Herning IK, Varde IK og Aalborg SF, inden holdet i sæsonens sidste kamp for første gang fik point, da det spillede 5-5 mod IK Horsens. Resultatet af den første sæson blev altså seks sejre og en uafgjort kamp med en samlet målscore på 12-90.

Ishockeyklubben stiftes 

Kort efter afslutningen på Frederikshavn Skøjteforenings første sæson blev ishockeyafdelingen den 6. maj 1965 udskilt som en selvstændig forening under navnet Frederikshavn Ishockey Klub (FIK), og på et bestyrelsesmøde den 30. august blev Jens Sinding valgt til klubbens første formand. Selvom FIK fik nyt logo, spillede ishockeyspillere videre med det gamle logo på trøjer, da der ikke var råd til nye trøjer. Først i 1969 fik man det nye logo på trøjerne.

Det var tilsyneladende uenigheder om fordelingen af istider på stadion, der førte til en opsplitningen af FSF.

Trænere

Sæsoner

Frederikshavn Skøjteforening

Frederikshavn IK

Frederikshavn White Hawks

Æresmedlemmer 

 Henning Ottesen
 Carsten Nedermark
 Ejler Schou
 Ejvind Hansen
 Gunnar Hostrup
 Henning Jensen
 Kai Hansen
 Carl-Jørgen Poulsen
Søren Lauritsen

Kilder 
 Frederikshavn Ishockey Klub 
 Frederikshavn Ishockey Klub i 60'erne
 Henning Jensen, Jesper Mejer Christensen: 50 års jubilæum på is (Forlaget Historie, 2014)

Noter 

Ishockeyklubber i Danmark
Etableret i 1965
Ishockey Klub